Neill peut faire référence à :
 Alexander Sutherland Neill (1883-1973), pédagogue écossais ;
 Bob Neill (1952-), homme politique britannique ;
 Chloe Neill (1975-), auteure américaine ;
 Edward Neill (1929-2001), critique musical italien ;
 John R. Neill (1877-1943), illustrateur de livres pour enfants ;
 Lucas Neill (1978-), footballeur australien ;
 Noel Neill (1920-2016), actrice américaine ;
 Patrick Neill (1926-2016), avocat britannique ;
 Roy William Neill (1887-1946), producteur et réalisateur américain ;
 Sam Neill (1947-), acteur néo-zélandais ;
 Terry Neill (1942-2022), footballeur nord-irlandais ;

Autre 
 Bayonet Neill-Concelman, un type de connecteur en informatique,

Voir aussi
 
 ,

Homonymie de patronyme